Бицы — покинутый аул в Галанчожском районе Чечни.

География 
Аул Бицы расположен к юго-западу от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины аулов: на северо-западе — аулы Акка и Чиконди-Паде, на северо-востоке — аулы Мачи и Чууш, на юго-западе — аул Зенгали, на востоке — аул Кереты,.

История 
Аул Бицы был ликвидирован в 1944 году после депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

Примечания

Ссылки 
 topomapper.com — подробная карта Чечни и Ингушетии.

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне